Мухомо́р () — род микоризообразующих пластинчатых грибов семейства . В некоторых системах этот род относят к семейству .

Названия 
Русское, а также характерное для большинства славянских языков название «мухомор» возникло из-за массового использования мухомора красного в бытовой санитарии, в качестве инсектицида против мух. Первоначально оно относилось только к мухомору красному, а позже было распространено на весь род.

Латинское «Amanita» происходит от названия горы Аманос,  которая славилась обилием съедобных грибов Amánit.

Таксономия 
В начале XX века И. Диллениус и Ж. Турнефор использовали название Amanita для всех пластинчатых шляпконожечных грибов, то есть первоначально оно приблизительно соответствовало роду Agaricus Линнея. П. А. Микели в 1729 году заменил его на Fungus, и до XIX века оно редко встречалось в литературе. В 1797 году Х. Персон вновь ввёл название Amanita для всех грибов, имеющих вольву. Э. Фрис сначала признал род Amanita Персона, но затем исключил из него виды с окрашенным споровым порошком. Розе в 1876 году описал род Amanitopsis, который вошёл впоследствии в состав рода Amanita.

В XX веке предпринимались попытки разделить род Amánit на множество более мелких родов, были предложены: , , , , , , . Однако впоследствии от такого разделения отказались.

Микология 
Плодовые тела главным образом крупные, с центральной ножкой, в начале развития полностью заключены в общее покрывало. Тип развития бивелангиокарпный или пилеокарпный.

Шляпка толстомясистая, иногда более тонкая, может быть с бугорком, легко отделяется от ножки. Кожица различных оттенков белого, красного и зелёного цветов, обычно покрыта различными лоскутами или хлопьями, оставшимися от общего покрывала. Край шляпки гладкий или тонкомясистый, рубчатый.

Пластинки свободные или слабо приросшие, белого или слегка желтоватого цвета. Есть пластиночки, часто разной длины.

Ножка цилиндрическая, обычно прямая, часто расширенная в основании.

Мякоть белая, у некоторых видов окрашивается на срезе, с запахом или без.

Остатки покрывал. Вольва может быть свободной или приросшей к основанию ножки, иногда имеет вид хорошо заметных колец. Остатки общего покрывала на шляпке обычно легко отделяются, у некоторых видов приросшие к кожице. Частное покрывало после разрыва остается на ножке в виде кольца, гладкого или неровного и разорванного. У некоторых видов (подрод Поплавок) кольцо отсутствует, но на ножке остаются более или менее крупные чешуи — остатки частного покрывала.

Споровый порошок белый или с лёгким розоватым оттенком.

Споры бесцветные, от округлых до эллипсоидных или цилиндрические, гладкие, двуядерные, содержат флуоресцирующие капли. У видов с гладким краем шляпки споры амилоидные, у видов с рубчатым краем — неамилоидные.

Плевро- и хейлоцистиды обычно отсутствуют, у некоторых видов имеются хейлоцистиды.

Практическое значение 
Большинство мухоморов несъедобны или сильно ядовиты, есть опасные, смертельно ядовитые виды (бледная поганка, мухомор вонючий), которые иногда путают со съедобными грибами. Общеизвестный мухомор красный в сыром виде и без должной обработки, кроме средней токсичности, обладает также галлюциногенным действием. 

Миколог Михаил Вишневский утверждает, что красный мухомор после двух- или трёхразового отваривания по 20 минут превращается в съедобный и вкусный гриб. 

Небольшое число видов съедобны, например, обычный в лесах средней полосы мухомор серо-розовый или цезарский гриб, растущий на средиземноморском побережье и в странах Южной Европы считающийся деликатесом.

Систематика и виды 

Род Amanita разделяют на ряд более мелких таксонов, существуют различные схемы систематики, известны системы Э. Жильбера (1918 и 1940), Корнера и Баса (1969), Дженкинса (1977 и 1986), Гарсена (1984). Одной из наиболее признанных является система Р. Зингера (1986):
 Подрод Amanita
 Секция Amanita
 Секция 
 Подрод 
 Секция 
 Секция 
 Секция 
 Секция 
 Подсекция 
 Подсекция 
 Подсекция 
 Подсекция 
 Подрод 
Поплавок имеет неясное положение в систематике. Одни исследователи (С. П. Вассер) выделяют его в самостоятельный род, в некоторых классификациях этот таксон относят в ранге секции (Vaginatae) к подроду Amanita.
Наиболее известные виды:

Примечания

Литература 
 
 Фёдоров А. А. Жизнь растений в 6 тт. Т. 2. Грибы. — : Просвещение, 1976
Вишневский М. В. Его величество мухомор. — М. 2013

Ссылки 

 Описание мухоморов на сайте «Энциклопедия Грибника»
 

Роды грибов
Аманитовые